Gillberga distrikt kan syfta på:

Gillberga distrikt, Södermanland
Gillberga distrikt, Värmland

Se även
Gillberga församling
Gillberga socken